Slättbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Slättbergstjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Slättbergstjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (4,46 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn